Владимир Королькевич:
 Королькевич, Владимир Борисович (род. 1952) — тренер по биатлону.
 Королькевич, Владимир Петрович (1930—2016) — организатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.